Приложение может значить:
 Прикладная компьютерная программа — см. Прикладное программное обеспечение.
 Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер.
 Приложение () — см. Мобильное приложение.
 Приложение (лингвистика) — описание характеристики, признака объекта (существительного).
 Приложение (СКС) — система из активного оборудования, подключающаяся к СКС.
 Приложение — дополнение к чему-либо («Приложение № 1 к договору…»).
 Приложение — добавление к документу, странице, без которого бы нельзя было разобраться в той или иной содержащейся информации.

См. также 
 Уровень приложений (прикладной уровень) в модели OSI
 Сервер приложений